Hugo kan henvise til:

 Hugo (navn) (eller Hugh) – et drengenavn

Steder 
I USA
 Hugo, Alabama, et kommunefri område
 Hugo, Colorado, en by
 Hugo, Minnesota, en by
 Hugo, Missouri, et kommunefri område
 Hugo, Oklahoma, en by
 Hugo, Oregon, et kommunefri område
 Hugo, West Virginia, et kommunefri område

Underholdning 
 Hugo (film) – amerikansk Fantasy-Dramafilm instrueret af Martin Scorsese
 Hugo (Lost) – fiktiv person i den amerikanske tv-serie Lost
 Jungledyret Hugo - dansk børnebogs- og tegnefilmsfigur, skabt af Flemming Quist Møller
 Jungledyret - dansk film fra 1993
 Jungledyret Hugo 2 - den store filmhelt - dansk film fra 1996
 Jungledyret Hugo 3 - fræk, flabet og fri - dansk film fra 2007
 Skærmtrolden Hugo - dansk animeret figur fra 1991, skabt af Niels Krogh Mortensen og Ivan Sølvason

Andre anvendelser 
 HUGO er et genetisk projekt.
 Hugo Award er en amerikansk science fiction- og fantasy-pris, opkaldt efter redaktøren og udgiveren Hugo Gernsback.
 Hugos Rose er betegnelsen for en løvfældende busk.